Фиваида — наиболее известное произведение Публия Папиния Стация, латинского писателя, жившего в I веке н. э.

Произведение посвящено походу против Фив, предпринятому под предводительством аргосского царя Адраста («Семеро против Фив»). «Фиваида» Стация является наиболее полным дошедшим до наших дней изложением фиванской войны.

В поэме рассказывается о том, как ссора сыновей Эдипа, Этеокла и Полиника, из-за очерёдности наследования трона в Фивах
привела к войне Аргоса с Фивами.

Примечания

Литература 
 Стаций, Публий Папиний. Фиваида. / Пер. Ю. А. Шичалина под ред. С. В. Шервинского, статья Ю. А. Шичалина, примеч. Е. Ф. Шичалиной. Отв. ред. М. Л. Гаспаров, С. В. Шервинский. — (Серия «Литературные памятники»). — : Наука, 1991. — 352 с. — 

Античная литература
Литературные произведения по сюжетам греко-римской мифологии
Эпические поэмы